

Дубенка — село Монастириського району Тернопільської області

Дубенка — ґміна в Польщі.
 Дубенка — село в Польщі, в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства